Children of the Corn se poate referi la:
Children of the Corn - o povestire de groază de Stephen King
Children of the Corn (serie de filme) - o serie de filme:
Disciples of the Crow - un film din 1983
Children of the Corn - un film din 1984
Children of the Corn II: The Final Sacrifice - un film din 1993
Children of the Corn III: Urban Harvest - un film din 1995
Children of the Corn IV: The Gathering - un film din 1996
Children of the Corn V: Fields of Terror - un film din 1998
Children of the Corn 666: Isaac's Return - un film din 1999
Children of the Corn: Revelation - un film din 2001
Children of the Corn (2009) - un film din 2009
Children of the Corn: Genesis - un film din 2011